Murawjow-Apostol bezeichnet:

Iwan Matwejewitsch Murawjow-Apostol (1765–1851) 
Sergei Iwanowitsch Murawjow-Apostol (1795–1826) 

ru:Муравьёв-Апостол